Andrew Deer – taekwondoka britannico
 Brian Deer – giornalista britannico
 James Young Deer – attore, regista e sceneggiatore statunitense
 Peter Deer – mezzofondista canadese